

Pessoas
Loris Capirossi
Loris Kessel

Localidades
Loris (Carolina do Sul)

Biologia 
 "Lóris", nome popular de primatas da família Lorinae, incluindo:
 Loris, os lóris-delgados
 Loris tardigradus, o lóris-delgado-vermelho
 Nycticebus, os lóris-lentos
 "Lóris", nome popular de pássaros da tribo Loriini, incluindo:
 Chalcopsitta
 Eos
 Eos squamata, o Lóris-de-colar-violeta;
 Eos bornea, o Lóris-borneo;
 Trichoglossus
 Trichoglossus haematodus, o Lóris-molucanos
 Vini
 Psitteuteles
 Lorius
 Neopsittacus
 Glossopsitta
 Charmosyna

Desambiguação